A US Open a British Open után a legrégibb a négy PGA golf torna közül. Legelőször 1895. október 4-én a rhode islandi Newportban rendezték meg. Négy forduló után, a győztes az angol Horace Rawlins lett.

A US Openre évente, júliusban kerül sor, változó helyszínen. A profi és amatőr játékosoknak egy kvalifikációs tornát kell teljesíteniük, hogy megküzdhessenek egymással a bajnoki címért. Ez alól kivételt képeznek az előző tíz év győztesei, a többi major torna előző öt évének győztesei, az előző évi PGA Tour Money List első 30 helyezettje, az előző évi European Tour Money List első 15 helyezettje, valamint a hivatalos golf világranglista első 50 helyezettje.

A további major tornák, a British Open, a US Masters és a USPGA Championship. 1895–1897 között 36 lyukra, 1898 óta 72 lyukra játsszák a versenyeket.

Többszörös győztesek 
 Willie Anderson (4 győzelem 1901 és 1905 között)
 Robert Tyre Jones Jr (4 győzelem 1923 és 1930 között)
 Ben Hogan (4 győzelem 1948 és 1953 között)
 Jack Nicklaus (4 győzelem 1961 és 1980 között)
 Hale Irwin (3 győzelem 1974 és 1990 között)
 Tiger Woods (3 győzelem 2000 és 2008 között)

Győztesek 

! Év
! Győztes
! Ország
! Város
! Pont
! Győztes díja $
|-
|align=center|2012||Webb Simpson||||San Francisco, Kalifornia||281 (+1)||align=center|1,440,000
|-
|align=center|2011||Rory McIlroy||||Bethesda, Maryland||268 (−16)||align=center|1,440,000
|-
|align=center|2010||Graeme McDowell||||Pebble Beach, Kalifornia||284 (E)||align=center|1,350,000
|-
|align=center|2009||Lucas Glover|||| Farmingdale, New York ||276 (−4)||align=center|1,350,000
|-
|align=center|2008||Tiger Woods (3)||||La Jolla, Kalifornia||283 (−1)||align=center|1,350,000
|-
|align=center|2007||Ángel Cabrera||||Oakmont, Pennsylvania||285 (+5)||align=center|1,260,000
|-
|align=center|2006||Geoff Ogilvy||||Mamaroneck, New York||285 (+5)||align=center|1,225,000
|-
|align=center|2005||Michael Campbell||||Pinehurst, Észak-Karolina||280 (E)||align=center|1,170,000
|-
|align=center|2004||Retief Goosen (2)||||Shinnecock Hills, New York||276 (−4)||align=center|1,125,000
|-
|align=center|2003||Jim Furyk||||Olympia Fields, Illinois||272 (−8)||align=center|1,080,000
|-
|align=center|2002||Tiger Woods (2)|||| Farmingdale, New York||277 (−3)||align=center|1,000,000
|-
|align=center|2001||Retief Goosen||||Tulsa, Oklahoma||276 (−4)||align=center|900,000
|-
|align=center|2000||Tiger Woods||||Pebble Beach, Kalifornia||272 (−12)||align=center|800,000
|-
|align=center|1999||Payne Stewart (2)||||Pinehurst, Észak-Karolina||279 (−1)||align=center|625,000
|-
|align=center|1998||Lee Janzen (2)||||San Francisco, Kalifornia||280 (E)||align=center|535,000
|-
|align=center|1997||Ernie Els (2)||||Bethesda, Maryland||276 (−4)||align=center|465,000
|-
|align=center|1996||Steve Jones||||Bloomfield Hills, Michigan||278 (−2)||align=center|425,000
|-
|align=center|1995||Corey Pavin||||Shinnecock Hills, New York||280 (E)||align=center|350,000
|-
|align=center|1994||Ernie Els||||Oakmont, Pennsylvania||279 (−5)||align=center|320,000
|-
|align=center|1993||Lee Janzen||||Springfield, New Jersey||272 (−8)||align=center|290,000
|-
|align=center|1992||Tom Kite||||Pebble Beach, Kalifornia||285 (−3)||align=center|275,000
|-
|align=center|1991||Payne Stewart||||Chaska, Minnesota||282 (−6)||align=center|235,000
|-
|align=center|1990||Hale Irwin (3)||||Medinah, Illinois||280 (−8)||align=center|220,000
|-
|align=center|1989||Curtis Strange (2)||||Rochester, New York||278 (−2)||align=center|200,000
|-
|align=center|1988||Curtis Strange|| ||Brookline, Massachusetts||278 (−6)||align=center|180,000
|-
|align=center|1987||Scott Simpson||||San Francisco, Kalifornia||277 (−3)||align=center|150,000
|-
|align=center|1986||Raymond Floyd||||Shinnecock Hills, New York||279 (−1)||align=center|115,000
|-
|align=center|1985||Andy North (2)||||Bloomfield Hills, Michigan||279 (−1)||align=center|103,000
|-
|align=center|1984||Fuzzy Zoeller||||Mamaroneck, New York||276 (−4)||align=center|94,000
|-
|align=center|1983||Larry Nelson||||Oakmont, Pennsylvania||280 (−4)||align=center|72,000
|-
|align=center|1982||Tom Watson||||Pebble Beach, Kalifornia||282 (−6)||align=center|60,000
|-
|align=center|1981||David Graham||||Ardmore, Pennsylvania||273 (−7)||align=center|55,000
|-
|align=center|1980||Jack Nicklaus (4)||||Springfield, New Jersey||272 (−8)||align=center|55,000
|-
|align=center|1979||Hale Irwin (2)||||Toledo, Ohio||284 (E)||align=center|50,000
|-
|align=center|1978||Andy North||||Cherry Hills Village, Colorado||285 (+1)||align=center|45,000
|-
|align=center|1977||Hubert Green||||Tulsa, Oklahoma||278 (−2)||align=center|45,000
|-
|align=center|1976||Jerry Pate||||Duluth, Georgia||277 (−3)||align=center|42,000
|-
|align=center|1975||Lou Graham||||Medinah, Illinois||287 (+3)||align=center|40,000
|-
|align=center|1974||Hale Irwin||||Mamaroneck, New York||287 (+7)||align=center|35,000
|-
|align=center|1973||Johnny Miller||||Oakmont, Pennsylvania||279 (−5)||align=center|35,000
|-
|align=center|1972||Jack Nicklaus (3)||||Pebble Beach, Kalifornia||290 (+2)||align=center|30,000
|-
|align=center|1971||Lee Trevino (2)||||Ardmore, Pennsylvania||280 (E)||align=center|30,000
|-
|align=center|1970||Tony Jacklin||||Chaska, Minnesota||281 (−7)||align=center|30,000
|-
|align=center|1969||Orville Moody||||Houston, Texas||281 (+1)||align=center|30,000
|-
|align=center|1968||Lee Trevino||||Rochester, New York||275 (−5)||align=center|30,000
|-
|align=center|1967||Jack Nicklaus (2)||||Springfield, New Jersey||275 (−5)||align=center|30,000
|-
|align=center|1966||Billy Casper (2)||||San Francisco, Kalifornia||278 (−2)||align=center|26,500 
|-
|align=center|1965||Gary Player||||Saint Louis, Missouri||282 (+2)||align=center|26,000 
|-
|align=center|1964||Ken Venturi||||Bethesda, Maryland||278 (−2)||align=center|17,000 
|-
|align=center|1963||Julius Boros (2)||||Brookline, Massachusetts||293 (+9)||align=center|17,500 
|-
|align=center|1962||Jack Nicklaus||||Oakmont, Pennsylvania||283 (−1)||align=center|17,500 
|-
|align=center|1961||Gene Littler||||Bloomfield Hills, Michigan||281 (+1)||align=center|14,000
|-
|align=center|1960||Arnold Palmer||||Cherry Hills Village, Colorado||280 (−4)||align=center|14,400
|-
|align=center|1959||Billy Casper||||Mamaroneck, New York||282 (+2)||align=center|12,000
|-
|align=center|1958||Tommy Bolt||||Tulsa, Oklahoma||283 (+3)||align=center|8,000
|-
|align=center|1957||Dick Mayer||||Toledo, Ohio||282 (+2)||align=center|7,200
|-
|align=center|1956||Cary Middlecoff (2)||||Rochester, New York||281 (+1)||align=center|6,000
|-
|align=center|1955||Jack Fleck||||San Francisco, Kalifornia||287 (+7)||align=center|6,000
|-
|align=center|1954||Ed Furgol||||Springfield, New Jersey||284 (+4)||align=center|6,000
|-
|align=center|1953||Ben Hogan (4)||||Oakmont, Pennsylvania||283 (−5)||align=center|5,000
|-
|align=center|1952||Julius Boros||||Dallas, Texas||281 (+1)||align=center|4,000
|-
|align=center|1951||Ben Hogan (3)||||Bloomfield Hills, Michigan||287 (+7)||align=center|4,000
|-
|align=center|1950||Ben Hogan (2)||||Ardmore, Pennsylvania||287 (+7)||align=center|4,000
|-
|align=center|1949||Cary Middlecoff||||Medinah, Illinois||286 (+2)||align=center|2,000
|-
|align=center|1948||Ben Hogan||||Pacific Palisades, Los Angeles||276 (−8)||align=center|2,000
|-
|align=center|1947||Lew Worsham||||Ladue, Missouri||282 (−2)||align=center|2,500 
|-
|align=center|1946||Lloyd Mangrum||||Beachwood, Ohio||284 (−4)||align=center|1,833 
|-
|colspan="7" style="text-align: center;"|1942–1945: A második világháború miatt elmaradt.
|-
|align=center|1941||Craig Wood||||Fort Worth, Texas||284 (E)||align=center|1,000
|-
|align=center|1940||Lawson Little||||Beachwood, Ohio||287 (−1)||align=center|1,000
|-
|align=center|1939||Byron Nelson||||Gladwyne, Pennsylvania||284 (−4)||align=center|1,000
|-
|align=center|1938||Ralph Guldahl (2)||||Cherry Hills Village, Colorado||284 (E)||align=center|1,000
|-
|align=center|1937||Ralph Guldahl||||Bloomfield Hills, Michigan||281 (+1)||align=center|1,000
|-
|align=center|1936||Tony Manero||||Springfield, New Jersey||282 (−2)||align=center|1,000
|-
|align=center|1935||Sam Parks, Jr.||||Oakmont, Pennsylvania||299 (+15)||align=center|1,000
|-
|align=center|1934||Olin Dutra||||Ardmore, Pennsylvania||293 (+9)||align=center|1,000
|-
|align=center|1933||Johnny Goodman (a)||||Glenview, Illinois||287 (−1)||align=center|0
|-
|align=center|1932||Gene Sarazen (2)||||Queens, New York||286 (+2)||align=center|1,000
|-
|align=center|1931||Billy Burke||||Toledo, Ohio||292 (+4)||align=center|1,000
|-
|align=center|1930||Bobby Jones (a) (4)||||Edina, Minnesota||287 (−1)||align=center|0
|-
|align=center|1929||Bobby Jones (a) (3)||||Mamaroneck, New York||294||align=center|0
|-
|align=center|1928||Johnny Farrell||||Olympia Fields, Illinois||294||align=center|500
|-
|align=center|1927||Tommy Armour||||Oakmont, Pennsylvania||301||align=center|500
|-
|align=center|1926||Bobby Jones (a) (2)||||Colombus, Ohio||293||align=center|0
|-
|align=center|1925||Willie Macfarlane||||Worcester, Massachusetts||291||align=center|500
|-
|align=center|1924||Cyril Walker||||Bloomfield Hills, Michigan||297||align=center|500
|-
|align=center|1923||Bobby Jones (a)||||Inwood, New York||296||align=center|0
|-
|align=center|1922||Gene Sarazen||||Glencoe, Illinois||288||align=center|500
|-
|align=center|1921||Jim Barnes||||Chevy Chase, Maryland||289||align=center|500
|-
|align=center|1920||Ted Ray||||Toledo, Ohio||295||align=center|500
|-
|align=center|1919||Walter Hagen (2)||||West Newton, Massachusetts||301||align=center|500
|-
|colspan="7" style="text-align: center;"|1917–1918: Az első világháború miatt elmaradt
|-
|align=center|1916||Chick Evans (a)||||Minneapolis, Minnesota||286||align=center|0
|-
|align=center|1915||Jerome Travers (a)||||Springfield, New Jersey||297||align=center|0
|-
|align=center|1914||Walter Hagen||||Midlothian, Illinois||290||align=center|300
|-
|align=center|1913||Francis Ouimet (a)||||Brookline, Massachusetts||304||align=center|0
|-
|align=center|1912||John McDermott (2)||||Buffalo, New York||294||align=center|300
|-
|align=center|1911||John McDermott||||Wheaton, Illinois||307||align=center|300
|-
|align=center|1910||Alex Smith (2)||||Philadelphia, Pennsylvania||298||align=center|300
|-
|align=center|1909||George Sargent||||Englewood, New Jersey||290||align=center|300
|-
|align=center|1908||Fred McLeod||||South Hamilton, Massachusetts||322||align=center|300
|-
|align=center|1907||Alec Ross||||Philadelphia, Pennsylvania||302||align=center|300
|-
|align=center|1906||Alex Smith||||Lake Forest, Illinois||295||align=center|300
|-
|align=center|1905||Willie Anderson (4)||||South Hamilton, Massachusetts||314||align=center|200
|-
|align=center|1904||Willie Anderson (3)||||Golf, Illinois||303||align=center|200
|-
|align=center|1903||Willie Anderson (2)||||Springfield, New Jersey||307||align=center|200
|-
|align=center|1902||Laurie Auchterlonie||||Garden City, New York||307||align=center|200
|-
|align=center|1901||Willie Anderson||||South Hamilton, Massachusetts||331||align=center|200
|-
|align=center|1900||Harry Vardon||||Wheaton, Illinois||313||align=center|200
|-
|align=center|1899||Willie Smith||||Timonium, Maryland||315||align=center|150
|-
|align=center|1898||Fred Herd||||South Hamilton, Massachusetts||328||align=center|150
|-
|align=center|1897||Joe Lloyd||||Wheaton, Illinois||162||align=center|150
|-
|align=center|1896||James Foulis||||Shinnecock Hills, New York||152||align=center|150
|-
|align=center|1895||Horace Rawlins||||Newport, Rhode Island||173||align=center|150

 (a)–Amatőr versenyző.

Külső hivatkozások 
 http://www.usopen.com/

Golf